RSVP (verzoek) - verzoek om te reageren onderaan een uitnodiging
Resource Reservation Protocol - netwerkprotocol om een bepaalde Quality of Service te verkrijgen